Пюишери́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Пейрьяк-Минервуа. Округ коммуны — Каркасон.

Код INSEE коммуны — 11301.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1072 человека.

Экономика 
Основу экономики составляет виноделие. В коммуне есть два кооператива.

В 2007 году среди 608 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 423 были экономически активными, 185 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 66,8 %). Из 423 активных работали 373 человека (201 мужчина и 172 женщины), безработных было 50 (18 мужчин и 32 женщины). Среди 185 неактивных 42 человека были учениками или студентами, 74 — пенсионерами, 69 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Пюишерик
 Церковь Нотр-Дам-дю-Пюишерик

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Од